

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 72, w tym 5 podstawowych

Inne 
 Zawodzie − część Porąbki, dzielnicy Sosnowca
  Zawodzie − część wsi Podzamcze w woj.  świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn